Епіфіз, або шишкоподібне тіло — невелике утворення, розташоване у хребетних під покровом голови або в глибині мозку.
 Кістковий епіфіз — закруглений, частіше розширений, кінцевий відділ трубчастої кістки, яка формує суглоб із суміжною кісткою за допомогою зчленування їх суглобових поверхонь.